Stazione di Iwata – stazione ferroviaria della città di Iwata
Stazione di Iwata – stazione ferroviaria della città di Hikari